Tagtraum steht für:

 Tagtraum, Phantasievorstellungen
 Tagtraum (Band), ehemalige Punk-Rock-Band 
 ein Album von Schiller (Musikprojekt)